Granduca Pietro Leopoldo (Leopoldo II d'Asburgo-Lorena) – Granduca di Toscana con il nome di Pietro Leopoldo dal 1765 al 1790
 Pietro III di Russia – zar di Russia nel 1762